Gary Marx (1959-), un musicien britannique, ancien membre de The Sisters of Mercy.
 Gary T. Marx (1938-), un sociologue américain.